De Campeonato Brasileiro Série B is de op een na hoogste voetbaldivisie in Brazilië, na de Série A. Sinds het ontstaan in 1971 is het format van de reeks bijna elk jaar veranderd, maar sinds 2006 bestaat de divisie uit 20 clubs die in een volle competitie tegen elkaar spelen. De vier beste teams plaatsen zich voor de Série A van het volgende jaar. De vier slechtste teams degraderen naar de Série C.

Kampioenen van Série B per jaar 

Van 1973 tot 1979 en in de jaren 1986, 1987 en 1993 is Série B niet gespeeld.

Aantal kampioenschappen van Série B per club 
 2 keer: Paraná, Paysandu, Coritiba, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Botafogo
 1 keer: América-MG, Atlético Paranaense, Brasiliense, Campo Grande, Corinthians, Criciúma, Gama, Guarani, Grêmio, Inter de Limeira, Joinville, Juventude, Juventus, Londrina, Sampaio Corrêa, Sport, Tuna Luso, Uberlândia, União São João, Vasco da Gama, Vila Nova, Portuguesa, Atlético Goianiense, Chapecoense, Cruzeiro

Aantal Kampioenschappen van Série B per deelstaat 
 São Paulo 9 keer
 Paraná 6 keer
 Minas Gerais, 5 keer
 Rio de Janeiro, 4 keer
 Pará, Goiás, Santa Catarina 3 keer
 Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul 2 keer
 Maranhão 1 keer

Eeuwige ranglijst 
 De clubs die vetgedrukt zijn spelen in het seizoen 2023 in de Série B.

Externe links 
 CBF Confederação Brasileira de Futebol - Brazilian Football Confederation
 RSSSF Brazil